Fulchignoni bezeichnet:
 (3486) Fulchignoni, Asteroid

Fulchignoni ist der Familienname von
 Enrico Fulchignoni (1913–1988), italienischer Dokumentarfilmer
 Marcello Fulchignoni (* 1943), italienischer Astronom